est le pluriel du terme anglais , désignant une version modifiée d’un morceau, réalisée en studio ou parfois en  avec des techniques d’édition audio, destinée en général aux DJ qui les utilisent dans des clubs.

Album 

 Remixes, album de remixes de Wink, paru en 1995 ;
 Remixes, album du duo t.A.T.u. (2003) ;
 RemixeS, le second album de  de chansons de Mylène Farmer, paru en 2003 ;
 Remixes, un album digital, paru en 2006,  de  extraits des deux premiers albums de la chanteuse Melissa Mars ;